Goldstein (, ; "guld-sten"), er et almindeligt efternavn og henviser til flere personer:

 Adam Michael Goldstein (1973-2009) – amerikansk DJ
 Baruch Kappel Goldstein (1956-1994) – amerikansk født jødisk læge og ekstremistisk massemorder
 Betty Friedan født Goldstein (1921-2006) – jødisk amerikansk feminist, kommentator, aktivist og forfatter
 Elliott Gould, født Goldstein (1938) – amerikansk skuespiller
 Eugen Goldstein (1850-1930) – tysk fysiker der opdagede kanal-/anode- stråler
 Isidore Isou – rumænsk født (Ioan-Isidor Goldstein) fransk digter, filmkritiker og grundlægger af Lettrisme
 Jørn Irving Goldstein (1953) – norsk ishockeyspiller
 Joseph Leonard. Goldstein (1940) – amerikansk biokemi bøger, genetiker og nobelpristageren
 Lesley Sue Gore, født Goldstein (1946) - amerikansk sangerinde, kendt for pophittet "It's My Party"
 Martha Goldstein, født Svendsen – amerikansk cembalist og pianist
 Melvyn C. Goldstein (1938), amerikansk antropolog og tibetolog

 Ruth Harriet Louise, født Goldstein (1903-1940) – amerikansk fotograf

Fiktive personer 
 Emmanuel Goldstein, en af nøglefigurerne i George Orwells roman "1984"

Se også 
 Goldstone

Tyske efternavne
Jødiske efternavne